Irydion – imię męskie
 Irydion – dramat Zygmunta Krasińskiego
 Irydion – polska grupa muzyki tożsamościowej i rocka

Zobacz też 

 Iryda – strona ujednoznaczniająca